Maazel ist der Familienname folgender Personen:

 Lincoln Maazel (1903–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Lorin Maazel (1930–2014), US-amerikanischer Dirigent, Violinist und Komponist